GSB steht als Abkürzung für:

 General Stud Book, Register, das die Abstammung von Pferden dokumentiert
 Gold, Silber und Bronze, siehe auch Medaille
 Gold-Silber-Bronze-Kommandostruktur, britische Notfallstruktur
 Government Site Builder, Web-Content-Management-System der deutschen Bundesverwaltung
 Graduate School of Business an verschiedenen Universitäten, siehe Business School
 Greve Strands Badmintonklub, einen dänischen Badmintonklub
 Großdeutscher Schachbund, Schachorganisation zur Zeit des Nationalsozialismus
 Grundzustandsbleichen, engl. ground state bleaching, Ausbleiben von Grundzustandsabsorption in der Ultrakurzzeitspektroskopie
 Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen e.V.
 Seymour Johnson Air Force Base, Militärflugplatz in North Carolina nach dem IATA-Code
 GSB Gesellschaft zur Sicherung von Bergmannswohnungen, Wohnungsunternehmen mit Sitz in Essen
 gsb Sonderabfall-Entsorgung Bayern

GSB